In 1988/89 werd het 40ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen en doorbrak hiermee de hegemonie van BFC Dynamo dat tien titels op rij gewonnen had.

Seizoensverloop
Voor Dynamo Dresden was het al de zevende titel na 1953, 1971, 1973, 1976, 1977 en 1978. De titel was al binnen op de 23ste speeldag toen concurrent BFC Dynamo met 2:4 verloor van Lok Leipzig en Dresden gelijk speelde tegen Rostock. Troostprijs voor BFC Dynamo was dit jaar wel de beker.  

Er kwamen 1.857.830 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 10.208 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 503 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van Dynamo Dresden, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach Eduard Geyer voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Andreas Trautmann van Dynamo Dresden werd verkozen tot voetballer van het jaar. Torsten Gütschow van Dynamo Dresden werd tweede en Perry Bräutigam van Carl Zeiss Jena werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1988/89
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1988
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1989

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1988/89